

Osoby 
 Alfons Brandt (1868-1925) – polski skrzypek, koncertujący solista wirtuoz
 Betsy Brandt (ur. 1973) – amerykańska aktorka
 Bill Brandt (1904-1983) – fotograf brytyjski
 Bogusław Brandt (1909–1983) – polski artysta grafik
 Daniel Leslie Brandt (ur. ok. 1947) – Amerykanin pracujący jako redaktor indeksów książkowych, komentator zagadnień związanych z World Wide Web, szczególnie w związku z działalnością Google, Yahoo i Wikipedii
 Elmar Brandt (ur. 1971) – niemiecki artysta zajmujący się głównie imitacją głosów polityków
 Franciszek Brandt (1777-1837) - polski lekarz
 Franz Brandt (1893-1954) – niemiecki as myśliwski z czasów I wojny światowej z 10 potwierdzonymi zwycięstwami powietrznymi
 George Brandt (ujednoznacznienie)
 Heinz Brandt (1907-1944) – niemiecki oficer w randze pułkownika, zastępca generała Heusingera
 Henryk Brandt, niem. Heinrich von Brandt (1789-1868) – pruski generał, oficer Legii Nadwiślańskiej, autor pamiętników i wielu prac wojskowych
 Jan Alfons Brandt herbu Przysługa (1812-1846) – lekarz warszawski, ojciec malarza Józefa Brandta, kolega szkolny Fryderyka Chopina
 Jan Apolinary Brandt (1860-1911) – ludoznawca, regionalista biłgorajski, działacz narodowy i niepodległościowy, publicysta
 Johann Friedrich von Brandt – niemiecki przyrodnik, zoolog i lekarz (1802-1879)
 Józef Brandt – polski malarz, batalista
 Julian Brandt (ur. 1996) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayer Leverkusen oraz w reprezentacji Niemiec
 Karl Brandt (1904-1948) – niemiecki lekarz, osobisty lekarz Adolfa Hitlera, zbrodniarz hitlerowski
 Karl Robert Brandt (1892-1953) – niemiecki grafik
 Marion Brandt (ur. 1960) – germanistka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 Olf (Rudolf) Brandt (ur. 1893, data śmierci nieznana) – zbrodniarz hitlerowski, członek załogi niemieckich obozów koncentracyjnych Flossenbürg i Mauthausen-Gusen oraz SS-Oberscharführer
 Rudolf Brandt (1909-1948) – zbrodniarz hitlerowski, SS-Standartenführer, osobisty doradca Heinricha Himmlera i szef departamentu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy
 Samuel Brandt herbu własnego – deputat z województwa malborskiego na Trybunał Główny Koronny w 1637/1638 i 1641/1642 roku
 Sebastian Brant (1457-1521) – niemiecki humanista i satyryk
 Victor Brandt (ur. 1983) – szwedzki muzyk, kompozytor, wokalista i instrumentalista
 Wilhelm Brandt (1887-1940) – niemiecki generał-major Wehrmachtu, kuzyn gen. Georga Brandta
 Willy Brandt – niemiecki polityk
 Władysław Brandt – polski oficer, powstaniec styczniowy

Miejscowości w USA 
 Brandt – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel

Gminy w USA 
 Brandt (ang. Brandt Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Brandt (ang. Brandt Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel

Zobacz też 
 Brand
 Brant